Rouxinol - pássaro da família muscicapidae (em inglês, nightingale)
Ou ainda:
Florence Nightingale - pioneira da enfermagem moderna
Maxine Nightingale - cantora britânica
Ilha Nightingale - no oceano Atlântico Sul, parte do grupo de ilhas Tristão de Cunha, administradas pelo Reino Unido
Nightingale (banda) - de metal progressivo
Nightingale (álbum) - álbum de 1979 do músico brasileiro Gilberto Gil.
Nightingale (2014) - canção de 2013 de Demi Lovato, incluída no álbum Demi
Nightingale - Musica do compositor e musico Yanni.